Libanonkrieg bezeichnet:
 Libanesischer Bürgerkrieg (1975–1990)
  Operation Litani (1978)
  Libanonkrieg 1982
 Libanonkrieg 2006

Siehe auch:
 Libanonkrise 1958